Charlestown est le nom de diverses localités.
États-Unis :
Charlestown, située dans l'État de l'Indiana ;
Charlestown, située dans l'État du Maryland ;
Charlestown, aujourd'hui un quartier de Boston, dans l'État du Massachusetts ;
Charlestown, située dans l'État du New Hampshire ;
Charlestown, située dans l'État de Rhode Island ;
Saint-Christophe-et-Niévès :
Charlestown, située dans Niévès ;
Royaume-Uni :
Charlestown, située en Cornouailles ;
Charlestown, située en Écosse ;
République d'Irlande :
Charlestown, située dans le comté de Mayo ;
Afrique du Sud :
Charlestown, située dans le KwaZulu-Natal.

Il existe par ailleurs une localité nommée Charles Town, dans l'État américain de la Virginie.
Homonymie de localités aux États-Unis